Albert Leth er navnet på flere personer:

 Albert Leth (politiker) (1795-1849) – dansk præst og politiker
 Albert Leth (skolemand) (1822-1884) – dansk skolemand (Albert Emil Leth)